Шмадель, Луц Дитер — немецкий астроном и первооткрыватель астероидов.
 (2234) Шмадель — астероид главного пояса, который принадлежит к редкому спектральному классу A.